Antirrhinum grandiflorum  puede referirse a la:
descrita por (Chav.) Batt. & Trabut es la Misopates calycinum de (Lam.) Rothm. 
descrita por Stokes  en 1812 es la ''Antirrhinum majus de (L.)

Referencias